Port Edward ist der Name folgender Orte:

 Port Edward (British Columbia) in der Provinz British Columbia, Kanada
 Port Edward (Südafrika) in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Port Edward, früherer Name von Weihai in der Provinz Shandong, China

Siehe auch:
 Port Edwards, Gemeinde im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten